Lardonnier peut faire référence au :

 Lardonnier, préparateur de lardons en cuisine
 Lardonnier, auteur de libelles clandestins au .

Homonymie